Amit Kumar (ur. 1989) – indyjski zapaśnik
 Amit Kumar (ur. 1993) – indyjski zapaśnik